Aecjusz – imię męskie
 Aecjusz z Antiochii (ok. 313–365 lub 367) – duchowny ariański
 Aecjusz Flawiusz (ok. 390–454) – polityk i wódz rzymski